SMS „Großer Kurfürst” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od Wielkiego Elektora – Fryderyka Wilhelma I:
 SMS „Großer Kurfürst” – fregata pancerna typu Grosser Kurfürst z lat 70. XIX wieku
 SMS „Großer Kurfürst” – pancernik typu König z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich